Bruniales — дійсна ботанічна назва в ранзі порядку. Донедавна він не використовувався, але дослідження 2008 року показало, що Bruniaceae і Columelliaceae є сестринськими кладами. У системі APG III, обидві родини є єдиними членами порядку Bruniales.

Філогенетичне дерево APG III для астеридів таке:

Примітки 

Порядки рослин